Brigidau ist:

 der deutsche Name eines galiziendeutschen Dorfes, siehe Laniwka
 der offizielle deutsche Name eines polnischen Dorfes zwischen 1943 und 1945, siehe Rozdrażew